Элизабета (бронепалубный крейсер) — бронепалубный крейсер ВМС Румынии.
 (412) Элизабета — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.

См. также 
 Элизабет